CSU est un sigle de trois lettres qui peut désigner :
California State University ;
 Central State University, une université américaine située dans l'État de l'Ohio ;
 Centre de surveillance urbaine ;
 Channel Service Unit, un périphérique permettant de raccorder un réseau local au réseau étendu ;
 Christlich-Soziale Union (en français, Union chrétienne-sociale en Bavière), un parti politique allemand ;
 Cleveland State University, l'université d'État de Cleveland aux États-Unis ;
 Cultures et sociétés urbaines, une équipe de recherche en sociologie et science politique du CNRS ;
 Chaîne de soutien utilisateur ;
 Conseil supérieur des universités, l'ancien nom du Conseil national des universités ;
 Coûts salariaux unitaires, un indicateur économique de compétitivité du travail ;
 Couverture santé universelle, un objectif de développement durable (ODD) ciblé par le partenariat CSU2030 ;
 Centre spatial universitaire Montpellier-Nîmes  ;
 C.S.U. (Crime Support Unit), une série de romans/thrillers.

csu est un code qui peut désigner :

 langues soudaniques centrales, selon le code ISO 639-2 (alpha-3).